Siniscalco 
 Siniscalco (Sovrintendente della casa di famiglie reali o nobili e, poi, alto funzionario dello Stato)
 Domenico Siniscalco (Economista e ministro)
 Palazzo Siniscalco-Ceci (Palazzo di Foggia)
 Casal Siniscalco (Frazione di Baronissi)

Pagine correlate 

 Baliato e siniscalcato